Woja ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Orte:
 Woja (Rehau), Ortsteil der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern

 Woja (Ailinglaplap), Insel und Ort des Ailinglaplap-Atolls in der Ralik-Kette im ozeanischen Staat der Marshallinseln (RMI)
 Woja (Majuro), Ort auf dem Majuro-Atoll, Marshallinseln

 Flüsse:
 Woja (Wjatka), Nebenfluss der Wjatka, Russland

Siehe auch:
 Voia